Leśna steht für:

 Leśna, Stadt im Powiat Lubański der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen
 Leśna (Lewin Kłodzki), Dorf im Powiat Kłodzki in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen
 Leśna (Radków), Ortsteil der Stadt Radków in der Stadt- und Landgemeinde Radków im Powiat Kłodzki in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen

Siehe auch:
 Lesna